Станислав Дмитриевич Гусев (22 июля 1937 года — 14 ноября 2012 года, Москва) — советский и российский дирижёр, педагог, художественный руководитель Государственной академической капеллы России им. А. А. Юрлова (1981—2004), Народный артист РСФСР (1988).

Биография 
Окончил факультет хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

 1962—1967 гг. — хормейстер Ансамбля песни и пляски им. В. Локтева,
 с 1965 г. — преподавал в ГМПИ им. Гнесиных, до 1973 г. возглавлял академический хор факультета хорового дирижирования,
 1970—1981 гг. — хормейстер Государственного академического Большого театра.
 1981—2004 гг. — художественный руководитель Государственной академической капеллы России им. А. А. Юрлова. В этот период в репертуаре капеллы было широко представлено творчество В.Моцарта, Л.Бетховена, И. С. Баха, И.Брамса, Г.Малера, Ф.Мендельсона, Ф.Шуберта, Р.Шумана, С.Рахманинова, П.Чайковского, М.Мусоргского, Н.Римского-Корсакова, А.Бородина, С.Танеева, И. Стравинского. Также исполнялась современная отечественная классическая музыка — сочинения Г.Свиридова, В.Рубина, А.Николаева, Р. Леденева, Ю.Буцко, В. Гаврилина, О. Тактакишвили, А. Флярковского, А. Ларина, А. Вискова и других авторов.

На протяжении многих лет С. Гусев возглавлял кафедру хорового дирижирования РАМ имени Гнесиных; в истории кафедры творческая и педагогическая деятельность С. Д. Гусева занимала особое место, составляла её «золотой фонд». Начало преподавательской деятельности С. Д. Гусева в стенах Академии (тогда — ГМПИ им. Гнесиных) относится к 1965 году, когда на кафедре работали корифеи хорового исполнительства, замечательные педагоги-музыканты: А. А. Юрлов, А. В. Рыбнов и И. Г. Лицвенко, Л. М. Андреева и М. А. Богдарь, Н. В. Шварц, В. А. Благообразова, Г. Д. Рождественская… По предложению А. А. Юрлова С. Д. Гусев возглавил академический хор факультета, которым успешно руководил до 1973 года.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 августа 1997 года) — за заслуги перед  государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Орден «Знак Почёта» (25 мая 1976 года) — за заслуги в развитии советского музыкального и хореографического искусства и в связи с 200-летием Государственного академического Большого театра СССР.
 Народный артист РСФСР (8 апреля 1988 года) — за заслуги в развитии советского музыкального искусства.
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (27 ноября 1981 года) — за заслуги в области советского музыкального искусства.

Примечания

Источники 
 Некролог на сайте Академии музыки имени Гнесиных